Prins Nicolae af Rumænien ( – 9. juni 1978) var en rumænsk prins, der var prinsregent i Rumænien på vegne af sin mindreårige nevø Kong Mihai 1. fra 1927 til 1930.

Prins Nicolae var den anden søn af Kong Ferdinand 1. og Dronning Marie af Rumænien. Efter sin fars død i 1927 blev han udpeget som et af tre medlemmer i et regentskab for sin mindreårige nevø Kong Mihai 1. Hans funktion som regent ophørte i 1930, da hans storebror Kong Carol 2. overtog tronen fra sin søn. Han døde i eksil i Spanien i 1978.

Anetavle

Se også 
 Rumæniens historie
 Rumæniens konger
 Kongeriget Rumænien
 Huset Hohenzollern

Eksterne henvisninger 

 Den rumænske kongefamilies officielle hjemmeside 

Huset Hohenzollern
Kongelige fra Rumænien
Regenter af Rumænien